Trgovište je lahko:

 Trgovište (Bolgarija)
 Trgovište, Knjaževac (Srbija)
 Trgovište, Kraljevo (Srbija)
 Trgovište, Sokobanja (Srbija)
 Trgovište, Pčinjski okraj (Srbija)